В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1986 года принимали участие 29 сборных. Победителем турнира стала сборная Испании. 29 сборных были разделены на восемь групп (пять групп — по 4 команды, три группы — по 3). Победители отборочного турнира вышли в четвертьфинал. Финальная стадия проходила по двухкруговой системе.

Квалификация

Участники финальной стадии 

 1 Жирным выделены чемпионы прошлых лет

Составы

Финальная стадия

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов RSSSF

1986
Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году
Чемпионаты Европы в 1986 году